

Населені пункти та їхні частини
 Поґуже — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Поґуже — село в гміні Косаково Пуцького повіту Поморського воєводства
 Поґуже — село в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Поґуже — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Поґуже — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Поґуже — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Поґуже — частина села Ястшембя в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поґуже — колонія в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства

Примітки